Motociklistična Velika nagrada Japonske 1989 je bila prva dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 1989. Potekala je 26. marca 1989.

Razred 500 cm3

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 1989
1989